Statistiche relative alla Società Sportiva Felice Scandone.

Squadra

Campionato

Risultati stagionali

Highs

Record di squadra

Statistiche allenatori

Euroleague Basketball

Highs

Società 
Statistiche relative al campionato di serie A:
 Gara n° 1: – Cirio Avellino-Snai Montecatini (74-80) del 21 settembre 1997;
 Prima vittoria in Serie A (gara n° 3): Cirio Avellino-Sicc Jesi (74-72) del 5 ottobre 1997;
 Gara n° 100: De Vizia Avellino-Sicc Jesi (90-83) del 14 maggio 2000 (gara 1 di Finale play off A2);
 Prima partita in A/A1 (gara n° 104): Viola Reggio Calabria-De Vizia Avellino (101-96) del 15 ottobre 2000;
 Prima vittoria in A/A1 (gara n° 105): De Vizia Avellino-Roosters Varese (98-79)
 Gara n° 200: Snaidero Udine-Air Avellino (85-74) del 23 marzo 2003;
 Vittoria n° 100 (gara n° 233): Air Avellino-Snaidero Udine (97-87) del 28 marzo 2004;
 Gara n° 300: Air Avellino-Snaidero Udine (77-86) del 24 marzo 2006;
 Prima partita play off scudetto (gara n° 378): Air Avellino-Pierrel Capo d’Orlando (103-92) dell'11 maggio 2008;
 Gara n° 400: Solsonica Rieti-Air Avellino (79-74) del 1º febbraio 2009;
 Vittoria n° 200 (gara n° 461): – 26/02/2011 – Air Avellino-Fabi Shoes Montegranaro (83-75) del 26 febbraio 2011;
 Gara n° 500: Sidigas Avellino-Angelico Biella (71-70) del 25 marzo 2012;
 Vittoria n° 250 (gara n° 571): Sidigas Avellino-Upea Capo d'Orlando (67-81) del 9 novembre 2014;
  Vittoria n° 300: Sidigas Avellino-Dinamo Sassari (77-65) del 18 marzo 2017.

Note 

S.S. Felice Scandone
Scandone